Мари́я Кра́вченко:
 Кравченко, Мария Евгеньевна (род. 1982) — российский кинорежиссёр, журналист.
 Кравченко, Мария Олеговна (род. 1985) — российская актриса театра, кино и телевидения, участница проекта «Comedy Woman».
 Кравченко, Мария Сергеевна (род. 1988) — украинская певица группы «Горячий шоколад».